

Onomastica
Teodoro – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Nome
Teodoro – stratego di Cipro dal 124 al 118 a.C.
Teodoro – politico romano, prefetto del pretorio delle Gallie nel 397 e d'Italia e Illirico nel 408-409
Teodoro – politico romano, console nel 505
Teodoro – fratello dell'imperatore bizantino Eraclio I
Teodoro – vescovo di Roselle
Cognome
Donato Teodoro – pittore italiano
Gilberto Teodoro – politico filippino

Storia
Principato di Teodoro – principato nel sud-ovest della Crimea esistito tra il XII e il XV secolo

Pagine correlate
Teodoro I
Teodoro II